Edison Park, secteur communautaire à Chicago
 Edison Park (Scanie)
 Edison Park (Illinois)